Чобановка ():
 Чобановка — село в Новоаненском районе Молдавии.
 Чобановка — село в Рышканском районе Молдавии.